Příjmení Houda, přechýleně Houdová, nosí více osobností:

 Doug Houda (* 1966) – kanadský hokejista
 Helena Houdová (* 1979) – česká modelka
 Josef Houda (1932–2015) – český pedagog, botanik a mykolog
 Ondřej Houda (* 1974) – český fotbalista
 Simona Houda-Šaturová – slovenská operní pěvkyně

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení